Брава (Brava) — многозначное понятие.

 Брава — самый маленький по размеру населённый остров Кабо-Верде.
 Брава — вулкан, расположенный на одноимённом острове в Кабо-Верде.
  (наст. фамилия — Лампениус; р. 1970) — финская скрипачка и модель.
 Brava — круизное судно немецкой компании A-Rosa.
 Brava — модель автомобиля итальянской компании Fiat.
  — дебютный сольный альбом французского диджея Brodinski, выпущенный в 2015 году.

См. также 
 
  — роман-триллер американского писателя Элмора Леонарда, вышедший в 1983 году.